Яро́вка () — село в Хотинском районе Черновицкой области Украины.

История 
Ранее село называлось Гиждев (Гиждеу), от румынского названия Hajdeu de Sus. В 1619 году первое документальное упоминание села под именем Hâjdău (Хыждэу).

В 1946 году Указом ПВС УССР село Гиждев переименовано в Яровку.

Население по переписи 2001 года составляло 1223 человека.

Адрес местного совета 
60055, Черновицкая обл., Хотинский р-н, с. Яровка, ул. Главная, 40, тел. 41-2-21.

Известные уроженцы 
 В селе родился П. Ф. Болбочан — полковник, военный деятель УНР.

Примечания

Ссылки 
 Яровка на сайте Верховной рады Украины
 Административно-территориальное устройство Черновицкой области

Населённые пункты Хотинского района